Лінн Ремсі (;  5 грудня 1969, Глазго, Шотландія) — шотланська кінорежисерка, сценаристка, продюсер та кінооператор.
 Маріон Ремсі (англ. Marion Ramsey; 10 травня 1947) — американська акторка та співачка. 
 Енн Ремсі (англ. Anne Ramsay; нар. 11 вересня 1960(19600911), Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) — американська акторка. 
 Ремсі (округ, Міннесота), Округ Ремсі () - округ (повіт) у штаті Міннесота, США. 
 Ремсі (округ, Північна Дакота), Округ Ремсі () - округ (графство) у штаті Північна Дакота, США. 
 Джонбенет Ремсі (), (6 серпня 1990 — †25 грудня 1996) — американська дівчинка, учасниця конкурсів краси для дітей, жертва резонансного вбивства.